Słupiec (gromada w powiecie dąbrowskim)
 Słupiec (gromada w powiecie noworudzkim) (kłodzki/noworudzki)